Stanisław Wosiński (1644-1694) – lekarz polski, profesor medycyny Akademii Krakowskiej, rajca i burmistrz miejski
 Stanisław Wosiński (ur. 1960) – polski wynalazca, inżynier, doktor nauk technicznych